Toponímia:
 Querol, localitat i municipi del Camp de Tarragona
 Querol (Alta Cerdanya), llogaret del comú de Porta (França)
 Barranc de Querol, afluent de la Ribera Salada 
 Port de Querol, port de muntanya dels Ports (País Valencià)
 Can Querol, mas al municipi de Polinyà a la comarca del Vallès Occidental
 Casa Querol, edifici modernista obra de Pere Caselles i Tarrats 
 Castell de Querol (Alt Camp), castell de Querol (Alt Camp)
 Castell de Querol (Porta), fortificació ruïnosa al llogaret de Querol (Alta Cerdanya)
 Molí de Querol, molí fariner a la masia Querol, al municipi de Castellar de la Ribera de la comarca del Solsonès
 Riu Querol, riu de la Cerdanya afluent del Segre 
 la Tor de Querol, municipi de l'Alta Cerdanya, a la Catalunya del Nord, que
 Estació de la Tor de Querol, estació de ferrocarril al municipi nord-català d'Enveig (Alta Cerdanya)
 Serra de Querol al Solsonès
 Roca de Querol, muntanya a la Serra de Querol 
 Biografies:
 Agustí Querol i Subirats (Tortosa, 1860 - Madrid, 1909), escultor català
 David Querol Blanco
 Ferran de Querol i de Bofarull (Reus, 1857 - Tarragona, 1935), advocat, polític i escriptor català 
 Leopold Querol i Roso (Vinaròs, 1899 — Benicàssim, 1985), pianista valencià
 Miquel Querol i Gavaldà (Ulldecona, 1912 - Vinaròs, 2002), musicòleg i compositor català
 Vicent Wenceslau Querol i Campos (València, 1837 - Bétera, 1889), poeta valencià